Karel van Angoulême of ook wel Karel II van Angoulême (1459-1496) was graaf van Angoulême na de dood van zijn vader Jan van Angoulême, een telg van het huis Valois-Orléans. Hij was slechts 8 jaar oud toen hij graaf werd en werd opgevoed door Jan I de La Rochefoucauld.

Familie
Hij was getrouwd met Louise van Savoye en samen hadden ze twee kinderen :
 Margaretha (1492 – 1549), later koningin van Navarra
 Frans (1494 – 1547), de latere koning Frans I van Frankrijk.

Hij had ook verschillende buitenechtelijke kinderen.

Voorouders

Bronnen
 Stéphane Urbajtel, « Les squelettes exhumés à la cathédrale d'Angoulême sont ceux des aïeux de François Ier », Charente libre, 5 décembre 2011  
 Anne Lacaud, « Angoulême : les ancêtres de François 1er réinhumés dans la cathédrale », Sud Ouest, 15 février 2015

Graaf van Angoulême
Huis Valois-Orléans-Angoulême
Persoon in de 15e eeuw